Moto – in fisica, cambiamento di posizione di un corpo in relazione al tempo.
Moto browniano –  in fisica, fenomeno dei fluidi
Moto proprio – in astronomia, moto di una stella rispetto al Sole
 Moto perpetuo – in fisica, teorico funzionamento costante di una macchina, in contraddizione con le leggi della termodinamica
 Moto – abbreviazione di motocicletta
 Moto contrario – in musica, procedimento compositivo musicale usato nella pratica dell'armonia e del contrappunto
 Motorola Moto, una linea di smartphone e smartwatch prodotti da Motorola Mobility, sussidiaria di Lenovo.

Persone 
 Clara Moto – compositrice, disc jockey e musicista di musica elettronica austriaca
 Hideyasu Moto – fumettista e illustratore giapponese
 Hirokuni Moto – pugile giapponese
 Kaoru Moto – militare statunitense
 Kukiko Moto – scrittore giapponese
 Minako Moto – doppiatrice giapponese
 Souichi Moto – fumettista giapponese

Altri progetti